Riehn ist der Familienname folgender Personen:

 Rainer Riehn (1941–2015), deutscher Komponist und Dirigent
 Till Riehn (* 1986), deutscher Handballspieler
 Wilhelm Riehn (1841–1920), deutscher Maschinen- und Schiffbau-Ingenieur, Professor an der Technischen Hochschule Hannover